Finland bezeichnet folgende geographischen Orte:
 Finland (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Finland (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Finland (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten

Finland bezeichnet:
 Finland (Schiff), ein Passagierschiff der Red Star Line
 im Englischen und im Schwedischen den nordeuropäischen Staat Finnland

Finland ist der Familienname folgender Personen:
 Maxwell Finland (1902–1987), US-amerikanischer Mediziner

Siehe auch: